Acheral (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 Acheral (Tarija), een plaats in de Boliviaanse provincie Tarija